

Dier 
 Synoniem voor Arend (roofvogel), een grote roofvogel

Persoon 
 Christel Adelaar, actrice/zangeres
 Cor Adelaar, voetballer
 Frans Adelaar, voetballer/trainer
 Peter Adelaar, judoka

Overige 
 Adelaar (heraldiek), de arend in de heraldiek
 Aquila (veldteken), een Romeins veldteken; aquila is het Latijnse woord voor adelaar
 De Adelaar, een zeepziederij en rijksmonument te Wormerveer
 Zvv Adelaars, een Naardense zaalvoetbalclub
 Adelaar, een Poolse filmprijs

Zie ook 
Arend (doorverwijspagina)